EK je lahko:
 Evropska komisija
 železni križec (nemško Eisernen Kreuz)

Glej tudi